Urząd Gospodarki Materiałowej – urząd administracji państwowej istniejący w Polsce w latach 1976–1985, powołany w celu objęcia polityką państwa całokształtu spraw związanych z gospodarką surowcami, materiałami, paliwami oraz rezerwami państwowymi. Urzędem kierował Minister Gospodarki Materiałowej, który był członkiem Rady Ministrów.

Powołanie urzędu 
Na podstawie ustawy z 1976 r. ustanowiono urząd Ministra Gospodarki Materiałowej w miejsce zniesionej Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej.

Ministrowie 
 Eugeniusz Szyr (1976–1981)
 Jan Antosik (1981–1983)
 Jerzy Woźniak (1983–1985)

Zakres działania urzędu 
Do zakresu działania urzędu należały sprawy zaopatrzenia i gospodarki surowcami, materiałami, paliwami i energią oraz rezerw państwowych.

Minister Gospodarki Materiałowej koordynował i kontrolował działalność państwowych i spółdzielczych jednostek organizacyjnych w zakresie:
 efektywności wykorzystania materiałów, surowców, paliw i energii;
 gospodarki surowcami wtórnymi;
 obrotu i zaopatrzenie w surowce, materiały, paliwa i energię;
 rozmieszczenie i ruchu zapasów oraz rezerw państwowych;
 gospodarki magazynowej i opakowaniami.

Sprawy należące dotychczas do zakresu działania Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej przeszły do zakresu działania Ministra Gospodarki Materiałowej.

Zniesienie urzędu 
Na podstawie ustawy z 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej zniesiono urząd Ministra Gospodarki Materiałowej i utworzono urząd Ministerstwa Gospodarki Materiałowej i Paliwowej.

Przypisy 

Ministerstwa PRL